Breitenbrunnen ist der Name von:
 Breitenbrunnen (Aschaffenburg), Quelle bei Aschaffenburg, Bayern
 Breitenbrunnen (Bessenbach), Quelle bei Bessenbach im Landkreis Aschaffenburg, Bayern